John Charles Moore Grant fut le neuvième baron de Longueuil, de 1931 à 1935. Il succéda à son frère Reginald Charles Grant. À sa mort, son fils Ronald Charles lui succéda.

Notes et références

Voir aussi 
Baron de Longueuil

Baron français du XXe siècle
Baron de Longueuil
Naissance en 1861
Naissance à Bath
Décès en octobre 1935
Décès à Pau